Кубок Кремля 1991 в мужском одиночном разряде проводился во второй раз. В основной сетке было 32 участника, 2 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным был Карел Новачек из Чехословакии, но он уступил во втором круге. В турнире приняли участие 4 игрока, входивших в топ-20 мирового рейтинга на момент начала турнира — Карел Новачек (№ 10), его соотечественник Петр Корда (№ 9), швейцарец Якоб Хласек (№ 19) и Андрей Черкасов (№ 20) из СССР.

Второй год подряд чемпионом Кубка Кремля стал 21-летний Андрей Черкасов, обыгравший в финале 27-летнего Якоба Хласека. Хласек до финала считался фаворитом, находясь в хорошей форме — за месяц до Кубка Кремля он выиграл турнир на ковре в Базеле, победив в финале Джона Макинроя со счётом 3-0. Эта победа стала второй и последней победой Черкасова на турнирах ATP. Cледующий раз Хласек вышел в финал турнира АТП в июле 1995 года на грунте в швейцарском Гштаде, где уступил в 4 сетах россиянину Евгению Кафельникову.

В основной сетке было 5 представителей СССР, больше всего же было немцев — 6. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 13 стран. В основной сетке играли 10 из 32 прошлогодних участников турнира.

Посев 

  Карел Новачек (второй круг)
  Петр Корда (первый круг)
  Якоб Хласек (финал)
 ' Андрей Черкасов (титул)

<li>  Ян Симеринк (четвертьфинал)
<li> —
<li>  Хорст Скофф (первый круг)
<li>  Александр Волков ''(полуфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 4 ноября 1991 

Кубок Кремля 1991